Доли́на Сме́рти — многозначный термин:
 Долина Смерти — межгорная впадина на западе США в Калифорнии.
 Долина Смерти (национальный парк) — национальный парк в США.
 Долина Смерти — другое название Долины Героев в Карелии.
 Долина Смерти — другое название Долины Славы в Мурманской области.
 Долина Смерти — другое название Долины Славы в Московской области.
 Долина Смерти (Якутия) (Елюю Черкечех) — аномальная зона в Якутии.
 Долина Смерти (Бурятия) — урочище в Борзинском районе Бурятии.
 Долина Смерти (Мясной Бор) — место массовой гибели советских солдат в Новгородской области.
 Долина смерти (фильм) — фильм ужасов 2004 года режиссёра Байрона Вернера.
 Долина смерти (сериал) — сериал 2011 года.